tafelgerei om mond en handen mee schoon te maken, zie servet (tafelgerei)
de naam Servet
Barend Servet
Michael Servet (reformatorisch theoloog)
Servet Çetin (Turks voetballer)